Олівера  — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Матіас Олівера — уругвайський футболіст
 Ніколас Олівера — уругвайський футболіст
 Педро Хосе Варела Олівера — президент Уругваю